Baraçal ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Baraçal (Celorico da Beira)
 Baraçal (Sabugal)